Frauenkogel är en bergstopp i Österrike.   Den ligger i distriktet Politischer Bezirk Villach Land och förbundslandet Kärnten, i den sydöstra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Wien. Toppen på Frauenkogel är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Frauenkogel är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den bergig. Den högsta punkten i närheten är Kepa,  meter över havet,  km nordväst om Frauenkogel. Närmaste större samhälle är Villach,  km nordväst om Frauenkogel. 

I omgivningarna runt Frauenkogel växer i huvudsak blandskog. Runt Frauenkogel är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Kärnten
Berg i Österrike 1000 meter över havet eller högre